Petropawlowsk bezeichnet

Städte:
 Petropawlowsk-Kamtschatski (auch Petropawlowsk-Kamtschatskij) in Russland
 Petropawl in Kasachstan

Schiffe:
 Petropawlowsk-Klasse, eine Linienschiffklasse
 Petropawlowsk (Schiff, 1894), Flaggschiff Admiral Makarows im Russisch-Japanischen Krieg, 1904 gesunken.
 Petropawlowsk (Schiff, 1911), auch unter dem Namen „Marat“ bekannt, 1953 außer Dienst gestellt und abgewrackt.
 Lützow (Schiff, 1939), von Deutschland 1940 gekauft und in Petropawlowsk umbenannt,  1960 abgewrackt.
 Petropawlowsk, 1974, ein Kreuzer der Kara-Klasse

Siehe auch:
 Petropawlowskaja
 Petropawlowskoje
 Petropavlovsk PLC